El Grupo "Al tun tun" (o simplemente "Al tun tun", a veces escrito con mayúsculas o minúsculas) es un grupo de música para niños de Argentina.

Fue creado en el 2001 por Débora Azar y Fernanda Massa, a los cuales se adhirieron otros 2 integrantes. Débora, al tener a sus hijos, comenzó a hacer algunas canciones, y se reunió más tarde con Fernanda para hacer música, y fundar el actual grupo Al tun tun.

En el 2002 se integraron al Movimiento de Música para Niños (MOMUSI), formando parte de sus ciclos musicales. En ese mismo año obtienen uno de los 13 premios IncuBA (un premio que promueve el desarrollo de las empresas) de parte del gobierno de Buenos Aires. Su nombre fue puesto al parecer por la expresión popular "Al tun tun", que quiere decir "sin pensar, de forma desordenada"

Han realizado actuaciones en escuelas y ferias de Argentina, México (Feria del libro del Zócalo de la Ciudad de México 2005) y Venezuela.

Su estilo musical se centra en los ritmos latinoamericanos, argentinos y otros (como el rock and roll de los años 1960); sin embargo, su música y letra es original, escrita principalmente por Débora Azar.

Integrantes 

Débora Azar, voz, compositora y dirección del espectáculo.
Fernanda Massa, teclados, flauta traversa y títeres.
Cristina Coccoli, guitarra y coros.
Sergio Bazán Freites, instrumentos de percusión y objetos varios.

Discografía 

Musiquitas de colores (2001; disco con juegos de computadora incluidos)
Abran la sonrisa (2006)

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial del grupo

Grupos de música infantil de Argentina
Grupos de música de la ciudad de Buenos Aires
MOMUSI